Johann Gottlieb Heineccius (1681-1741), juriste, philosophe et professeur allemand ;
 Johann Michael Heineccius (1674-1722), théologien allemand.